Мэтт Лонг (; род. ) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Мэтт Лонг родился в Винчестере, штат Кентукки и учился в Университете Западного Кентукки. В 2004 году он получил главную роль в хорошо принятом критиками, но недолго просуществовавшем сериале «Джек и Бобби», после чего появился в нескольких кинофильмах.

Лонг снялся в фильмах «Призрачный гонщик», «Сидни Уайт» и «Любит — не любит». В 2010 году он вернулся на телевидение с главной ролью в недолго просуществовавшем сериале ABC «В паутине закона». После его закрытия он присоединился к актёрскому составу сериала «Безумцы». Лонг также снялся в нескольких других телевизионных пилотах, в том числе и в исторической драме Шонды Раймс Gilded Lilys в 2012 году. После Раймс взяла его в свой сериал «Частная практика», а в 2013 году Лонг получил главную роль в сериале «Счастливая семёрка», также на ABC.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Выпускники Университета Западного Кентукки